Открытый чемпионат Венгрии по теннису 2018 () — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в венгерской столице Будапеште на открытых грунтовых кортах, являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар..

В 2018 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Люка Пуй
 Парный турнир —  Брайан Бейкер /  Никола Мектич

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний чемпион Люка Пуй (№ 11 в мире на тот момент). На этот раз француз проиграл уже первый свой матч на стадии второго раунда австралийцу Джону Миллману. После этого Миллман выиграл ещё два матча и сумел выйти в финал, в котором встретился с лаки-лузером Марко Чеккинато. Для обоих теннисистов это был дебютный финал в Мировом туре и первый в карьере турнир в основных соревнованиях ассоциации смог выиграть Чеккинато. В основной сетке сыграл один представитель России — Михаил Южный, который проиграл во втором раунде.

В парном розыгрыше турнира победу одержали не имевшие посев Доминик Инглот и Франко Шкугор, которые в финале переиграли четвёртых номеров посева с Матве Мидделкопа и Андреса Мольтени. Прошлогодние чемпионы Брайан Бейкер и Никола Мектич не защищали свой титул, однако Мектич принял участие в турнире. Совместно с Александром Пейя он имел первый номер посева, но пара выбыла в первом же раунде.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг на 16 Апреля 2018

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Аттила Балаж
  Александр Бублик
  Жомбор Пирош

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру (Q) 
  Маттео Берреттини
  Хуберт Хуркач
  Лоренцо Сонего
  Юрген Цопп

3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL) 
  Марко Чеккинато
  Янник Маден

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марко Чеккинато обыграл  Джона Миллмана со счётом 7-5, 6-4.
 Чеккинато выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Миллман сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Джон Миллман
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Марко Чеккинат
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Доминик Инглот /  Франко Шкугор''' обыграли  Матве Мидделкопа /  Андреса Мольтени со счётом 6-7(8), 6-1, [10-8].
 Инглот выиграл 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шкугор выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Венгрии
 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Венгрия
Теннис
Апрель 2018 года
2018